Kriton steht für:
 Kriton, Werk des griechischen Philosophen Platon

Kriton ist der Name folgender Personen:
 Kriton (Töpfer), griechischer Töpfer 
 Kriton (Philosoph) (um 465 v. Chr.–um 395 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Kriton (Mediziner), griechischer Arzt